Виктор Наза́ров:
 Назаров, Виктор Алексеевич (1948—2020) — российский агрохимик, доктор наук, профессор.
 Назаров, Виктор Иванович (род. 1962) — губернатор Омской области.
 Назаров, Виктор Юрьевич (1947—2016) — советский и российский учёный и судебный медик, доктор наук.